Charles Reid (fotograaf) - (1837-1929), een Schotse fotograaf
 Charles Reid Barnes  - (1858-1910), een Amerikaanse botanicus
 Charles Reid (rugbyunionspeler) - (1864-1909), een Britse rugbyunionspeler
 Charles Reid (schilder) (1938-2019), een Amerikaanse schilder
 Charles Reid (snowboarder) (1990-), een Canadese snowboarder
 Charles Reid (paralympiër), Amerikaans hersenverlamd bankdrukker en discuswerper